Das Fed Cup Finale 2014 war das 52. Endspiel der Tennisnationalmannschaften für Frauen und wurde zwischen Tschechien und Deutschland ausgetragen. Gespielt wurde am 8. und 9. November 2014 in der O₂ Arena in Prag. 

Es war das zweite Mal, dass sich die beiden Mannschaften in einem Endspiel gegenüberstehen. Im ersten Endspiel, das 1983 in Vancouver ausgetragen wurde, gewann die Tschechoslowakei mit 2:1. Tschechien zusammen mit der Tschechoslowakei gewann den Fed Cup bisher siebenmal (1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012) und Deutschland zweimal (1987, 1992). Insgesamt standen sich beide Mannschaften sieben Mal gegenüber, von denen Deutschland eine Partie 1987 mit 2:1 gewann. Das letzte Aufeinandertreffen gab es 2012 in Stuttgart, das Tschechien mit 4:1 gewann.

Teams

Tschechien 
Teamchef Petr Pála berief folgende Spielerinnen für das Endspiel: Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká und Andrea Hlaváčková. Ersatzspielerin war Karolína Plíšková.

Deutschland 
Teamchefin Barbara Rittner berief folgende Spielerinnen für das Endspiel: Angelique Kerber, Andrea Petković, Sabine Lisicki und Julia Görges. Ersatzspielerin war Anna-Lena Grönefeld.

Begegnungen

Spielanalyse

Weblinks 

 Tschechien – Deutschland auf der Fed Cup Website

Einzelnachweise 

2014 Finale
Tennisveranstaltung 2014
Tennisturnier in Prag